Thomas Wilkinson (1831-1887), militare britannico
 Thomas Wilkinson (1898-1942), militare britannico